Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Kennedy''' :
 L' est un navire ravitailleur de l'US Navy entre 1853 et 1855 ;
 L' est un destroyer de classe Clemson de l'US Navy lancé en 1919 ;
 L' est un destroyer de classe Gearing lancé en 1945 ;
 L' est un porte-avions de classe Kitty Hawk lancé en 1967 ;
 L' est un porte-avions de classe Gerald R. Ford.

Voir aussi

Kennedy